Тре́тья — название рек в России.

 Третья — река в Красноярском крае, приток Белой.
 Третья — река в Свердловской области, впадает в Верх-Нейвинский пруд.
 Третья — река в Тюменской области, левый приток Тямки.
 Третья — река в Тюменской области, правый приток Тямки.

См. также 
 Третья Речка
 Третий
 Третье